Ричард Джеймс Барнс (, 4 марта 1860 — 7 января 1929) — новозеландский шахматист.

Родился в небольшом населенном пункте Лал-Лал на территории австралийского штата Виктория, но большую часть жизни прожил в Веллингтоне.

Пятикратный чемпион Новой Зеландии (1890 / 91, 1896 / 97, 1897 / 98, 1901 / 02 и 1905 / 06 гг.). Неоднократный серебряный призер национальных чемпионатов (в 1890 г. он разделил 1—2 места с Г. Хукэмом, но проиграл дополнительную партию; также разделил 2—4 места в чемпионате 1913 / 14 гг. и занял чистое 2-е место в чемпионате 1914 / 15 гг.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Р. Дж. Барнса в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Дж. Барнса на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XIX века
Шахматисты XX века